Stathakis ist der Familienname folgender Personen:

 Aris Stathakis (1943–2014), griechischer Journalist und Politiker
 Giorgos Stathakis (* 1953), griechischer Ökonom und Politiker (SYRIZA)